

Musica 
 La Raza – album del gruppo Armored Saint pubblicato nel 2010
 Raza Odiada – album del gruppo death/grindcore messicano Brujeria
 SR Raza – gruppo musicale hip hop sardo, nato nel 1990

Persone 
 Rubab Raza – nuotatrice pakistana
 Yousaf Raza Gillani – politico pakistano, Primo ministro dal 2008 al 2012

Altro 
 Juan Raza – personaggio minore di Tex